Ибрахим Яхая (; род. 20 августа 2003) — нигерийский футболист, нападающий клуба «Гомбе Юнайтед» и сборной Нигерии до 20 лет.

Карьера

«Гомбе Юнайтед» 
В 2021 году стал игроком «Гомбе Юнайтед». Дебютировал в чемпионате Нигерии 19 декабря 2021 года в матче с «Шутинг Старз». Дебютный мяч забил 9 января 2022 года в ворота ФК «Катсина Юнайтед».

Карьера в сборной 
Играл за сборную Нигерии до 20 лет.

Ссылки

Примечания 

Футболисты Нигерии
Игроки ФК «Гомбе Юнайтед»